Reilly Opelka era il detentore del titolo ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

In finale Wu Yibing ha battuto John Isner con il punteggio di 64-7, 7-63, 7-612.

Teste di serie 

  Taylor Fritz (semifinale)
  Frances Tiafoe (quarti di finale)
  Denis Shapovalov (secondo turno)
  Miomir Kecmanović (secondo turno)

<li>  John Isner (finale) <li>
<li>  Jeffrey John Wolf (semifinale) <li>
<li>  Marcos Giron (quarti di finale) <li>
<li>  Adrian Mannarino (quarti di finale) <li>

Wildcard 

  Liam Krall (primo turno)
  Jack Sock (secondo turno)

  Denis Shapovalov (secondo turno)

Qualificati 

  Fernando Verdasco (primo turno)
  Zachary Svajda (primo turno)

<li>  Alex Rybakov (primo turno)
  Brandon Holt (primo turno)

Lucky loser 
  Gabriel Diallo (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

Dallas Open 2023